Op het tennistoernooi van de Paralympische Zomerspelen 2020 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 27 augustus tot en met 4 september 2021.

Toernooisamenvatting 
Van de Nederlandse titelhoudsters, Jiske Griffioen en Aniek van Koot, had de eerste haar actieve tennisloopbaan in 2017 beëindigd. Van Koot speelde samen met Diede de Groot, met wie zij het eerste reekshoofd vormde. Dit Nederlandse team pakte de gouden medaille – in de finale versloegen zij het Britse duo Lucy Shuker en Jordanne Whiley in twee sets.

Het brons ging naar het thuisspelende koppel Yui Kamiji en Momoko Ohtani dat in de troostfinale het ongeplaatste Chinese team Wang Ziying en Zhu Zhenzhen de baas was.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema Paralympische spelen, klik Wheelchair tennis, dan klik Women's Doubles
 Toernooischema ITF

Tennis op de Paralympische Zomerspelen 2020